Dennis McGuire ist der Name folgender Personen:

* Dennis McGuire (Kanute) (* 1939), australischer Kanute 
 Dennis McGuire (Drehbuchautor), Drehbuchautor und Regisseur 
 Dennis McGuire (Mörder) (1960–2014), US-amerikanischer Mörder